Manguissa peut désigner :
 les Manguissa, une population du Cameroun
 le manguissa, une langue bantoue